Кочкуровское сельское поселение:
 Кочкуровское сельское поселение — сельское поселение в Дубенском районе Мордовии.
 Кочкуровское сельское поселение — сельское поселение в Кочкуровском районе Мордовии.